Digitally Imported (DI або ж DI Radio) — це інтернет-радіостанція, яка транслює широкий асортимент електронної музики, в тому числі хауз, транс, прогресив, текно, євроденс, драм-енд-бейс та дабстеп, всього налічує 91 онлайн радіо-канал. Радіостанцію засновано 1999 р. як хобі Ері Шохатом (Ari Shohat) у гуртожитку Бінгемптонського Університету, це була одна з найперших онлайн-радіостанцій в світі.

ДіАй і зараз часто згадується в ЗМІ як одна з найвідоміших онлайн-станцій , вона також отримала приз як «Найкраща онлайн-радіостанція» на премії «International Dance Music Awards» у березні 2010 р. Окрім іншого, сервіс має канали не-електронних напрямків: поп-музика, джаз та рок. Всього 300 каналів, які транслюються на дочірніх станціях: RadioTunes, JazzRadio, RockRadio та ClassicalRadio.

Digitally Imported брало участь в протестному «Дні мовчання» проти того, щоб інтернет-станції змушували платити правовласникам за використання музики, це було в 2002 та 2007 роках. В липні 2009-го ДіАй, radioIO та AccuRadio досягли домовленості з SoundExchange щодо оплати прав за користування музикою.

29 серпня 2014 р. дочірній канал SKY.FM було перейменовано в RadioTunes.

Канали

Премії 
 International Dance Music Awards (IDMA) — Найкраща радіостанція [Номіновано: 2004, 2006, 2007, 2009, Переможець: 2010, Номіновано: 2011, 2012, 2013, 2015]
 International Dance Music Awards (IDMA) — Найкращий музичний додаток [Winner: 2011, Номіновано: 2012, 2013]
 RAIN Awards — Найкращий інтернет радіо-сервіс [Номіновано: 2014]

Див. також 
 Онлайн-радіо

Коментарі

Примітки

Посилання 

 Digitally Imported 
 RadioTunes.com 
 JAZZRADIO.com 
 ROCKRADIO.com 
 ClassicalRadio 

Програмне забезпечення для Android
Програмне забезпечення для BlackBerry
Програмне забезпечення для iOS
Сайти, засновані 1999
Інтернет-радіо